Дијаманте има више значења:

 Дијаманте, Кампо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Дијаманте (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Дијаманте, Сан Луис (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику